Carabao (ras), een vorm van de waterbuffel
 San Jose (Romblon), een Filipijns eiland
 Carabao (band), een Thaise band